Штраус (від ) — німецьке, австрійське та єврейське прізвище; англійська або французька вимова цього ж прізвища — Строс(с).

 Йоганн Штраус (батько) (1804—1849) — австрійський композитор.
 Йоганн Штраус (син) (1825—1899) — австрійський композитор.
 Йозеф Штраус (1827—1870) — австрійський композитор, скрипаль, інженер і диригент.
 Едуард Штраус (1835—1916) — австрійський композитор і диригент.
 Лео Штраус (1899—1973) — німецько-американський політичний філософ та антикознавець.
 Натан Штраус (1848—1931) — американський промисловець, філантроп, гуманіст.
 Ріхард Штраус (1864—1949) — німецький композитор.
 Уґо Штраус (1907—1941) — німецький веслувальник, Олімпійський чемпіон.
 Франц Йозеф Штраус (1915—1988) — німецький політик і державний діяч.
 Ян Штраус (1942—2017) — чехословацький фуболіст.
 Ніл Штраус (відомий під псевдонімами Chris Powles і Style, нар. 1973) — американський письменник, журналіст і блогер.
 Франц Йозеф Штраус (1915—1988) — баварський політик і німецький державний діяч; федеральний міністр.
 Адольф Штраус (1879—1973) — німецький воєначальник.

Див. також 
 Стросс